Jaroslav Lobkowicz může být příslušník šlechtického rodu Lobkowiczů z křimické větve:

 Jaroslav Alois Lobkowicz (1877–1953), 11. kníže z Lobkowicz, vladař domu lobkowiczkého a 5. vévoda roudnický
 Jaroslav Claude Lobkowicz (1910–1985), 13. kníže z Lobkowicz, vladař domu lobkowiczkého a 7. vévoda roudnický
 Jaroslav Lobkowicz (* 1942), 14. kníže z Lobkowicz, vladař domu lobkowiczkého a 8. vévoda roudnický, poslanec Poslanecké sněmovny PČR a Evropského parlamentu
 Jaroslav Lobkowicz (* 1974), syn Jaroslava Lobkowicze (* 1942)
 Jaroslav Lobkowicz (* 2012), syn Vladimíra Lobkowicze (* 1972)

Související články 
 Lobkovicové